Halitiarella är ett släkte av nässeldjur. Halitiarella ingår i familjen Protiaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Halitiarella